Arthur Eckstein – studioso americano
 Dieter Eckstein – calciatore tedesco
 Emma Eckstein – psicoanalista austriaca, già paziente di Sigmund Freud
 Friedrich August Eckstein – filologo tedesco
 Hallie Eckstein – vero nome dell'attrice statunitense Hallie Todd
 Hans Eckstein – pallanuotista tedesco
 Max Abraham Eckstein – pedagogista britannico
 William Clarence Eckstein – vero nome del cantante statunitense Billy Eckstine